Goldeneye kan syfta på:

Goldeneye – en film från 1995
Goldeneye (hus) – det ursprungliga namnet på Ian Flemings hus nära orten Oracabessa på Jamaica
Goldeneye 007 – ett TV-spel till Nintendo 64 från 1997
Goldeneye: Rogue Agent – ett TV-spel till Xbox, Playstation, Gamecube och Nintendo DS
Goldeneye 007 (datorspel 2010) – ett TV-spel till Wii och Nintendo DS från 2010 som senare släpptes till Playstation 3 och Xbox 360 med titeln Goldeneye 007: Reloaded.
Goldeneye (sång) – en låt framförd av Tina Turner.